Etat steht für:
 Budget in der Volkswirtschaft
 Ruisseau de l'Etat, Zufluss der Mosel in Frankreich

Die Abkürzung ETAT steht für:
 Chemins de fer de l’État (Frankreich), eine ehemalige französische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch